

Географічні об'єкти 

 Нін (місто) Нін (хорв. Nin, італ. Nona, лат. Aenona) — місто в Хорватії в Задарській жупанії.
 Нін (річка) Нін (англ. Nene, вимова за МФА: [nɛn] чи [niːn]) — десята за довжиною річка Великої Британії.

Ім'я 

 Вей Нін (*1982) — китайська стрілець, олімпійська медалістка.
 Дін Нін (*1990) — китайська настільна тенісистка, олімпійська чемпіонка.
 Чжан Нін (*1975) — китайська бадмінтоністка, олімпійська чемпіонка.
 Лі Нін (*1963) — китайський гімнаст, підприємець, олімпійський чемпіон

Прізвище 

 Андреу Нін (1892—1937) — іспанський комуністичний політик і державний діяч, журналіст та перекладач.
 Анаїс Нін (1903—1977) — американська і французька письменниця.
 Мануель Нін (*1956) — іспанський церковний діяч візантійського обряду, бенедиктинець, єпископ Грецької католицької церкви.

Інше 
 Нін — персонаж давньогрецької міфології, цар Вавилонії, епонім Ніневії.